Puhm steht für:
 Georg Puhm (* 1941), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Puhm (Einheit), altes rumänisches Längenmaß

Siehe auch:
 Pum